Koto Tengah (Tanah Kampung), een plaats in Indonesië
Koto Tengah (Air Hangat), een plaats in Indonesië
Koto Tengah (Siulak), een plaats in Indonesië
Koto Tengah (Danau Kerinci), een plaats in Indonesië
Koto Tengah (Pesisir Bukit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing